Ясуи — японская фамилия. Известные носители:
 Ясуи, Каору (1907—1980) — японский общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»
 Ясуи, Коно (1880—1971) — японский биолог и цитолог.
 Ясуи, Сотаро (1888—1955) — японский художник.